Phrealcia är ett släkte av fjärilar. Phrealcia ingår i familjen Plutellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Phrealcia